Hochsteinalm steht für folgende Almen:
 Hochsteinalm (Salzkammergut-Voralpen): Alm in der Gemeinde Traunkirchen
 Hochsteinalm (Totes Gebirge): Alm in der Gemeinde Hinterstoder